

Населені пункти та їхні частини
 Шийкі — село в гміні Ґліноєцьк Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Шийкі — село в гміні Радзілув Ґраєвського повіту Підляського воєводства
 Шийкі — частина села Ґромець у гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства

Примітки